Cette liste répertorie des solvants qui forment des mélanges azéotropes.

Azéotropes binaires

Azéotropes ternaires

Notes et références 

 Azéotropic data-II. Advances in chemistry series 35. 

Liste en rapport avec la chimie